dubel – w terminologii brydżowej, inaczej dubleton – posiadanie w jednym kolorze dwóch kart
 dubel – powtórzenie ujęcia podczas produkcji filmu
 Dubel – film dokumentalny z 2009 roku
 dubel – zagranie w snookerze